Zawadzkie (gromada 1954) (powiat strzelecki)
 Zawadzkie (gromada 1969–1972) (powiat strzelecki)